

Wydarzenia 

 Europa
 Kallinikos z Heliopolis wynalazł  ogień grecki, miotacz ognia
 Arabowie oblegają  Konstantynopol (koniec oblężenia w 678).

673